Plesiolena är ett släkte av spindlar. Plesiolena ingår i familjen Actinopodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Plesiolena